Boullay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Le Boullay-les-Deux-Églises im Département Eure-et-Loir
Boullay-les-Troux im Département Essonne
Le Boullay-Mivoye im Département Eure-et-Loir
Le Boullay-Thierry im Département Eure-et-Loir

Boullay ist der Familienname folgender Personen:
Félix-Polydore Boullay (1806–1835), französischer Chemiker
Pierre-François-Guillaume Boullay (1777–1869), französischer Apotheker und Chemiker

Siehe auch:
Boulay
La Boulaye
Bouley
Bullay